Franz Hofer puede referirse a:

Franz Hofer (director) (1882-1945), director cinematográfico alemán
Franz Hofer (gauleiter) (1902-1975), político (NSDAP) y gauleiter austriaco